Une falaise est un escarpement rocheux créé par l'érosion le long d'une côte maritime ou d'un cours d'eau.

Toponyme 

 Falaise, commune française des Ardennes ;
 Falaise commune française du Calvados ;
 Falaise, hameau de la commune de Giverny, dans l'Eure.
 La Falaise, commune française des Yvelines.
 Pointe de la Grande Falaise, un cap de Guadeloupe.
 Grande Falaise, une falaise en Guadeloupe près de Anse-Bertrand.

Patronyme 

 Samson ben Joseph de Falaise ( s.), rabbin français tossafistes
 Bernard Falaise (né en 1965), guitariste canadien ;
 Louis de Gannes de Falaise (1658-1714), militaire français ;
 Loulou de la Falaise (1947-2011), mannequin et créatrice de bijoux pour Yves Saint Laurent.
 Ingrid Falaise (née en 1981), actrice canadienne.

Sociologie
 Falaise de verre, tendance des entreprises à faire appel à des femmes aux postes de direction en temps de crise

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France